Жи́лкин — русская фамилия; имеет женскую форму Жилкина.

Известные носители 
 Жилкин, Александр Александрович (род. 1959) — губернатор Астраханской области.
 Жилкин, Артур Павлович (1938—2017) — советский и российский оперный певец.
 Жилкин, Валерий Константинович (1927—1987) — советский архитектор.
 
 Жилкин, Геннадий Владимирович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Жилкин, Георгий Дмитриевич  (1922—2019) — скульптор, народный художник РФ (2006).
 Жилкин, Григорий Михайлович (род. 2003) — российский футболист.
 Жилкин, Дмитрий Васильевич (1907—1966) — Герой Советского Союза.
 Жилкин, Иван Васильевич (1874—1958) — депутат Государственной думы I созыва от Саратовской губернии, журналист.
 Жилкин, Роман Анатольевич (род. 1968) — российский актёр.

Жилкина 
 Жилкина, Елена Викторовна (1902—1997) — российская поэтесса.

См. также 
 Жилкино — название ряда населённых пунктов в России.